Salvesi – abitanti di Marina di Pescoluse
Salvesi – abitanti di Posto Vecchio
Salvesi – abitanti di Salve (Italia)